FLÖ steht als Abkürzung für:
 Unabhängige Fachschaftslisten Österreichs, Zusammenschluss parteiunabhängiger Studierendenfraktionen
 Freie Liste Österreich, ehemalige österreichische Partei
 Landkreis Mittelsachsen (für Flöha), Kfz-Kennzeichen

Siehe auch:
 FLOE

FLÖ